HMAS „Success” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty Royal Australian Navy:
 HMAS „Success” – niszczyciel typu S z okresu międzywojennego
 HMAS „Success” – okręt zaopatrzeniowy typu Durance z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy australijskich okrętów